Yamaska signifie en langue abénaqui « étendue de joncs » ou encore « là où poussent les joncs ».

Toponymie

Rivière Yamaska, une rivière du Québec.
Rivière Yamaska Nord, un tributaire de la rivière Yamaska coulant coulant sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, au Québec, Canada, dans les MRC de La Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi.
 Rivière Yamaska Sud-Est, un tributaire de la rivière Yamaska coulant dans la MRC de Brome-Missisquoi, en Montérégie, au Québec.
Mont Yamaska, une des collines Montérégiennes.
Yamaska, une municipalité canadienne du Québec de la Montérégie.
Parc national de la Yamaska, au Québec.
 Anciennes utilisations du nom :
Yamaska, ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, auquel succède Yamaska, de l'Assemblée législative de la province du Canada.
Comté de Yamaska, ancien comté municipal du Québec.
Yamaska, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec.
Yamaska, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec.

Culture
Yamaska, série télévisée québécoise.

Voir aussi
Nicolet-Yamaska, une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec.
Nicolet-Yamaska, circonscription électorale provinciale du Québec.
Nicolet—Yamaska, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec.
La Visitation-de-Yamaska, une municipalité canadienne du Québec située dans la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.